Gele lijn (metro van Chicago)
Gele lijn (metro van Lissabon)
Gele lijn (metro van Montreal)
Gele lijn (metro van San Francisco)
Gele lijn (metro van Washington)